Az 1969-es US Open női versenyét az ausztrál Margaret Court nyerte, aki két szettben diadalmaskodott az amerikai Nancy Richey ellen.

Kiemeltek 

 - </li>
  Margaret Court (Bajnok)</li>
  Billie Jean King (Negyeddöntős)</li>
  Julie Heldman (Negyeddöntős)</li>
  Virginia Wade (Elődöntős)</li>
  Nancy Richey (Döntős)</li>
  Rosie Casals (Elődöntős)</li>
  Kerry Melville (Első kör)</li>
</ol>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

N1